Uhl [úl] může znamenat:

 příjmení osob
 Antonín Uhl († 1737) – český františkán, kvardián v Jindřichově Hradci a v Plzni
 George Uhl (* 1970) – český pornoherec
 Johann Uhl (1881–1948) – československý politik německé národnosti a meziválečný poslanec Národního shromáždění 
 Hans-Peter Uhl (1944–2019) – německý politik (CSU)
 Karel Uhl (1836–1909) – český politik, starosta Sušice a poslanec zemského sněmu
 Petr Uhl (1941–2021) – český disident, novinář a politik, signatář a mluvčí Charty 77
 Saša Uhlová (* 1977) – česká romistka a novinářka

jiný význam
 UHL – United Hockey League
 UHL – User Header Label